Baque oder Baqué ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Baqué (* 1952), deutscher Galerist, Autor und Übersetzer
 Joe Baque (1922–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker